Volley-ball peut désigner :

Sport 
 Le volley-ball, le sport collectif .

Jeu vidéo 
 Volleyball, un jeu vidéo de volley-ball sorti en 1972 sur la première console de jeux vidéo de l'histoire, la Magnavox Odyssey ;
Volley Ball, un jeu vidéo d'arcade.

Cinéma 
Volleyball, un film québécois datant de 1966 ;

Voir aussi 
 Pour les différentes compétitions de volley-ball, voir la :catégorie:Volley-ball et ses sous-catégories.